Kołodziejczyk (Deminutivform von Kołodziej; deutsch: Räder) oder Kolodziejczyk ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Kolodziejczyk (* 1995), belgischer Eishockeyspieler
 Bryan Kolodziejczyk (* 1991), belgischer Eishockeyspieler
 Miłosław Jan Kołodziejczyk (1928–1994), polnischer Geistlicher
 Piotr Kołodziejczyk (1939–2019), polnischer Vizeadmiral und Politiker, Mitglied des Sejm